Kotbach heißen folgende geographischen Objekte:

 Kotbach (Eibsee), westlicher Zufluss des Eibsees im Gemeindegebiet von Grainau, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Kotbach (Kamp), rechter Zufluss des Kamp bei Wanzenau, Gemeinde Gars am Kamp, Bezirk Horn, Niederösterreich
 Kotbach (Kleine Laine), linker Oberlauf der Kleinen Laine bei Jachenau, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Kotbach (Laudach), rechter Zufluss der Laudach bei Kranichsteg, Gemeinde St. Konrad, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Kotbach (Leutascher Ache), linker Zufluss der Leutascher Ache an der Gaistalalm, Gemeinde Leutasch, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Kotbach (Schwarzbach), linker Zufluss des Schwarzbachs bei Bühl, Gemeinde Klettgau, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Kotbach (Steinacher Achen), linker Zufluss der Steinacher Achen (zur Vils) im Gemeindegebiet von Pfronten, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Kotbach, alternativer Unterlaufname des Klingengrabens, linker Zufluss der Wutach in Oberlauchringen, Gemeinde Lauchringen, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Kotgraben
 Kothbach